Скабичевский — польская и русская фамилия.

Известные носители:

См. также 
 Скабичевские — дворянский род.